Злыдни (, ) — в мифологии украинцев и белорусов демонические существа, враждебные человеку духи.

В культуре 
 «Злыдни» — эпизод мультсериала «Гора самоцветов».
 «» () — мексиканский анимационный веб-сериал.
 Злыдень () — суперзлодей Marvel Comics.

См. также 
 Про злыдней

Примечания